Nel linguaggio giornalistico, con il termine Maxiprocesso si indicano alcuni procedimenti penali di un certo rilievo politico-sociale caratterizzati da un gran numero di imputati, con particolare riferimento a quelli che si celebrarono nel corso degli anni '80 contro esponenti della criminalità organizzata:
Maxiprocesso di Palermo - processo penale celebrato nei confronti di 475 imputati accusati di appartenere all'organizzazione mafiosa siciliana denominata Cosa Nostra. 
Maxiprocesso di Napoli - processo penale nei confronti di 252 imputati accusati di essere affiliati o fiancheggiatori della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. E' conosciuto anche come "processo Tortora" perché tra i numerosi imputati figurava ingiustamente il noto presentatore televisivo Enzo Tortora. 
Maxiprocesso di Messina - processo penale nei confronti di 283 imputati accusati di appartenenza alla criminalità organizzata messinese conosciuta come "Camorra peloritana". 
Maxiprocesso di Torino - processo penale celebrato nei confronti di 242 imputati accusati di appartenere al "clan dei catanesi" capeggiato dai fratelli Miano ed operante tra Torino e Catania. 
Maxiprocesso di Milano - processo penale nei confronti di 193 imputati accusati di appartenenza al "clan dei catanesi" capeggiato da Angelo Epaminonda e Jimmy Miano ed operante nel capoluogo lombardo.